Die Thüringer Landesmeisterschaft im Wasserball ist ein sportlicher Wettbewerb in der Sportart Wasserball, der seit 1992 vom Thüringer Schwimmverband e.V. als amtlicher Wettkampf ausgerichtet wird. Im Laufe der Saison 2007/2008 wurde ein modernerer Saisonablauf erstellt. Am 1. September 2008 beginnt die neue Spielserie die sich nun wie in anderen Sportarten von September bis Mai/Juni des nächsten Jahres erstreckt. Der Tabellenerste ist nach Beendigung aller Saisonspiele Thüringer Landesmeister und somit berechtigt, für die Aufstiegsrunde der 2. Wasserball-Liga Ost zu melden.

Liste der Landesmeister

Männer 

Die meisten Tore (199 in 10 Spielen) wurden vom Erfurter SSC I in der Saison 2007/2008 erzielt.

Jugend 
Dieser Teil ist noch unvollständig. Bitte hilf dabei fehlende Inhalte zu ergänzen.

Liste der Torschützenkönige seit 2001

Siehe auch 
 Thüringer Schwimmverband
 Thüringer Landespokal im Wasserball
 Liste der deutschen Wasserballvereine

Weblinks 
 Homepage der Thüringer Wasserballer
 Übersicht der Ergebnisse der ausgetragenen Landesmeisterschaften seit 2007

Sportveranstaltung in Thüringen
Wasserballwettbewerb in Deutschland